Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 402 dans le monde.

 Route fédérale 402 en Allemagne
 RS-402 au Brésil
 Route 402 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route européenne 402 en France 
 Route nationale 402 en France
 Route régionale 402 en Slovénie